Le Championnat de Suisse de volley-ball de ligue nationale A 2010-2011 est le plus haut niveau de volley-ball masculin en Suisse. Elle oppose cette saison les huit meilleures équipes du pays.

Equipes participantes 

 Volley Amriswil (Tenant du titre)
 CS Chênois Volleyball
 Lausanne UC
 SEAT Volley Näfels
 PV Lugano
 Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten
 VBC Münchenbuchsee (promu)
 TV Schönenwerd (promu)

Format de la compétition 

 Tour de qualification : Chaque équipe rencontre deux fois chaque autre, pour un total de 14 matches.
 Tour intermédiaire : Les équipes placées entre la  et la  disputent des barrages au meilleur des trois matches.
 Tour de qualification Playoff : Les trois premières équipes du tour de qualification et les deux vainqueurs du tour intermédiaire disputent une nouvelle série de matches aller-retour, pour un total de 8 matches.
 Matches de relégation : Les deux perdants du tour intermédiaire et le  du tour de qualification se rencontrent à nouveau en matches aller-retour, pour un total de 4 matches. Le dernier du groupe dispute un barrage contre le  de ligue nationale B pour la promotion relégation.
 Matches de finale : Les deux premiers et les deux suivants du tour de qualification Playoff disputent une série au meilleur des cinq, respectivement 3 matches. Le vainqueur de la première série est sacré champion suisse 2010-2011

Tour de qualification

Classement 

|}
# = classement; Pts = points; J = joués; G  / P = gagnés  / perdus; Sp / Sc / Ratio = sets pour / contre / ratio de sets pour/contre; Pp / Pc / Ratio = points pour / contre / ratio de points pour/contre

Résultats

Tableau

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Tour intermédiaire

Tableau

Résultats 

|}

|}

Tour de qualification Playoff

Classement 

|}
# = classement; Pts = points; J = joués; G  / P = gagnés  / perdus; Sp / Sc / Ratio = sets pour / contre / ratio de sets pour/contre; Pp / Pc / Ratio = points pour / contre / ratio de points pour/contre

Résultats

Tableau

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Matches de relégation

Classement 

|}
# = classement; Pts = points; J = joués; G  / P = gagnés  / perdus; Sp / Sc / Ratio = sets pour / contre / ratio de sets pour/contre; Pp / Pc / Ratio = points pour / contre / ratio de points pour/contre

Résultats

Tableau

Résultats détaillés 

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}
|}

Matches de finale

Finale

Tableau

Résultats 

|}

Petite finale

Tableau

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

Servette Star-Onex ne voulant pas être promu, aucun barrage n'a eu lieu. Smash 05 Laufenburg-Kaisten reste en LNA.

Classement final

Tableau d'honneur 

SEAT Volley Näfels est champion de Suisse 2010-2011. CS Chênois Volleyball est deuxième et Lausanne UC prend la troisième place.

SEAT Volley Näfels (champion suisse) et Lausanne UC (vainqueur de la Swiss Cup) se qualifient pour la Coupe de la CEV masculine 2011-2012.

CS Chênois Volleyball et Volley Amriswil se qualifient pour la Challenge Cup masculine 2011-2012.

Le VBC Lutry-Lavaux et le VBC Züri Unterland sont promus en Ligue nationale A.

Distinctions

Swiss Volley Indoor Awards 2011 

Les Swiss Volley Indoor Awards sont décernés à l'occasion de la finale de la Swiss Cup.

MVP 

La distinction de MVP distingue le meilleur joueur de la saison indoor.

Best Swiss 

Cette distinction récompense le meilleur volleyeur suisse de la saison.

Youngster of the Year 

Désigne le meilleur jeune joueur de la saison.

Voir aussi

Articles connexes 

Championnat de Suisse de volley-ball masculin

Liens externes 
 LNA - SwissVolley

Compétition de volley-ball en Suisse
Volley-ball M1
Suisse, championnat M1